

Notas gerais
 Em 1978, seu derradeiro ano de existência, a Allied Artists lançou um total de 3 filmes.
 O último lançamento do estúdio foi The Wild Geese, movimentado filme de ação e aventura que estreou no mês de novembro. O elenco estelar contava com Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris e Stewart Granger, entre muitos outros. Foi um grande sucesso popular.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1978